W Polsce
 Tłuste – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Mazowiecki 

 W Ukrainie
 Tłuste (Towste, Touste) – osiedle typu miejskiego (niegdyś miasto) w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zaleszczyckim
 Tłuste Wieś – część Tłustego, do 1941 samodzielna wieś 
 Touste (Towste, Tłuste) – wieś (niegdyś miasteczko) w obwodzie tarnopolskim, w rejonie husiatyńskim
 Tłuste – stacja kolejowa w miejscowości Tłuste, w rejonie zaleszczyckim, w obwodzie tarnopolskim